Wattenbach (rivier), een zijrivier van de Inn
Wilhelm Wattenbach, een Duits historicus